

Огньовське сільське поселення — сільське поселення, Казанський район, Тюменська область
 Огньовське сільське поселення — сільське поселення, Усть-Коксинський район, Республіка Алтай